La dynastie Xia (夏) aurait été la première de l'histoire de la Chine, de -2205 à -1767.
 Le royaume de Xia (407-431) est un royaume chinois de la période des Seize Royaumes.
 La dynastie des Xia occidentaux (1032-1227) est une dynastie tangoute qui domina le nord-ouest de la Chine.
 Le xian de Xia (夏) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.
 Le Xia est le nom donné à l’unique sous-marin nucléaire lanceur d'engins chinois.

Patronyme 

 Xia Baolong (1952-), homme politique chinois.
 Daoxing Xia (né en 1930), mathématicien sino-américain.
 Zhihong Xia (né en 1962), mathématicien sino-américain.